El Torneig de Roland Garros de 1989 (o Obert de França 1989) es va celebrar al Stade Roland Garros de París (França), del 29 de maig a l'11 de juny de 1989. Es tracta de la 88a edició del Torneig de Roland Garros i el segon Grand Slam de l'any.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Ivan Lendl (4a ronda)
  Boris Becker (Semifinals)
  Stefan Edberg (Final)
  Mats Wilander (Quarts de final)
  Andre Agassi (3a ronda)
  Jakob Hlasek (4a ronda)
  Tim Mayotte (2a ronda)
  Miloslav Mecir (1a ronda)
  Jimmy Connors (2a ronda)
 n/a 
  Alberto Mancini (Quarts de final)
 n/a 
  Yannick Noah (1a ronda)
  Aaron Krickstein (2a ronda)
  Michael Chang (Campió)
  Guillermo Pérez-Roldán (4a ronda)

Individual femení 
<li>  Steffi Graf (Final)
<li>  Gabriela Sabatini (4a ronda)
<li>  Natalia Zvereva (1a ronda)
<li>  Zina Garrison (3a ronda)
<li>  Helena Sukova (2a ronda)
<li>  Manuela Maleeva (Quarts de final)
<li>  Arantxa Sánchez Vicario (Campiona)
<li>  Conchita Martínez (Quarts de final)
<li>  Katerina Maleeva (4a ronda)
<li>  Helen Kelesi (Quarts de final)
<li>  Jana Novotna (Quarts de final)
<li>  Lori McNeil (2a ronda)
<li>  Claudia Kohde-Kilsch (1a ronda)
<li>  Hana Mandlikova (1a ronda)
<li>  Mary-Joe Fernandez (Semifinals)
<li>  Susan Sloane (3a ronda)

Enllaços externs 
 Web Oficial Roland Garros

1989
Roland Garros